Андрей Левицкий:
 Левицкий, Андрей Васильевич (Клоччя, 1905—1972) — украинский советский писатель, литературный критик и журналист.
 Левицкий, Андрей Фаддеевич — надворный советник, доктор философии; адъюнкт Виленского университета (1816—1810).
 Левицкий, Андрей Юрьевич (род. 1971) — украинский русскоязычный писатель-фантаст, сценарист компьютерных игр.
 Примечания